Амман (араб. عمان ʿAmmān) — місто, столиця головний промисловий центр Гашимітського Королівства Йорданія.
 Симон Амман (нім. Simon Ammann, 25 червня 1981, Ґрабс, Швейцарія) — швейцарський стрибун на лижах з трампліна, Чемпіон світу і чотириразовий олімпійський чемпіон.
 Йоганн Амман — швейцарсько-російський ботанік.
 Якоб Амман (фр. Jacob Amman, нім. Jakob Ammann; *близько 1644, Ерленбах — † після 1730) — ідеолог, меннонітський лідер в Ельзасі, що проповідував у другій половині XVII століття, прихильник анабаптизму.
 Амман (аеропорт), Аеропорт Аммана «Королева Алія» (IATA:AMM, ICAO:OJAI) (араб. مطار الملكة علياء الدولي‎; Matar Al-Malikah Alia Ad-Dowali) — головний та найбільший аеропорт Йорданії.